A estrada municipal 603 (M603) é uma estrada que liga a Santa Comba da Vilariça ao Cachão (  N 213 ) no concelho de Vila Flor.

Circuito:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)